Göta kanal kan syfta på:

 Göta kanal – en kanal som sedan 1832 löper genom Götaland
 Göta kanalbolag – ett svenskt statligt företag som kontrollerar Göta Kanal
 Göta kanal (bok) – en diktsamling av författaren Mattias Alkberg, utgiven 2004
 Göta kanal (film) –  en svensk komedifilm som hade biopremiär i Sverige 1981
 Göta kanal 2 – kanalkampen – en svensk komedifilm som hade biopremiär i Sverige 2006
 Göta kanal 3 – Kanalkungens hemlighet – en svensk komedifilm som hade biopremiär i Sverige den 25 december 2009
 Göta kanal 4 – Vinna eller försvinna – en svensk komedifilm som hade biopremiär i Sverige den 27 juli 2022
 Göta kanal – en låt med Cool Candys, se Einmal verliebt, immer verliebt
 Göta kanals skulpturstråk – ett svenskt skulpturstråk längs Göta Kanal